Игнатьев, Юрий Михайлович: Игнатьев, Юрий Михайлович (1930—1992) — советский и российский художник, график, иллюстратор.
 Игнатьев, Юрий Михайлович (1937—2014) — хормейстер, преподаватель хорового дирижирования.